

Codici 
 xpi – codice ISO 639-3 della lingua pittica

Informatica 
 .xpi – estensione di XPInstall